Abderiten bezeichnet:
die Angehörigen der Schule von Abdera, einer antiken Philosophenschule
 die Einwohner der griechischen Stadt Abdera (veraltet)
 im übertragenen Sinne Schildbürger; siehe auch: Abdera #Abderitismus
 Die Abderiten, Roman von Christoph Martin Wieland